Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1970, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de maio de 1970.

1970
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1970